Itō (伊東市 -shi) é uma cidade japonesa localizada na prefeitura de Shizuoka.

Em 2003 a cidade tinha uma população estimada em 71 640 habitantes e uma densidade populacional de 577,18 h/km². Tem uma área total de 124,12 km².

Recebeu o estatuto de cidade a 10 de Agosto de 1947.

Cidades-irmãs 
  Rieti, Itália
  Suwa, Japão
  Medway, Reino Unido

Referências

Ligações externas 
 Site oficial em japonês